Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории свыше 105 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 16 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из 17 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является иранский тяжелоатлет Бехдад Салими. Победителем соревнований с новым Мировым рекордом стал грузинский атлет Лаша Талахадзе.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016